Вулиця Сірка — вулиця у Центральному районі міста Дніпро.

Історія 
Вулиця названа на честь кошового отамана Івана Сірка.

Перехресні вулиці 
провулок Реактивний.

Межує з проспектом Гагаріна, вулицею Кільцевою, Чонгарською та провулком Біологічним.